Karcher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stefan Karcher (1903–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Bodo Karcher (1886–1953), deutscher Schraubenfabrikant
 Carl Karcher (1843–1913), deutscher Zuckerfabrikant
 Carl Heinrich Karcher (1808–1875) gründete mit Carl Raab 1848 die Firma Raab Karcher
 Carl Ludwig Karcher (1850–1902), deutscher Stahlgussfabrikant
 Carlo Karcher (* 1951), deutscher Jurist, Richter
 Eduard Karcher (1818–1895), deutscher Unternehmer, Politiker und Gutsbesitzer
 Eva Karcher (* 1955), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Franz Karcher (1867–1915), deutscher Unternehmer und Bankier
 Friedrich Bernhard Karcher (1845–1925), deutscher Fabrikant
 Fritz-Henning Karcher (1911–2001), deutscher Unternehmer
 Guido Karcher (1844–1905), deutscher Admiral
 Heinrich Karcher (1718–1786), deutscher Kaufmann, Bankier und Tuchfabrikant
 Heinrich Thomas von Karcher (1773–1824), deutscher Diplomat
 Hermann Karcher (* 1938), deutscher Mathematiker
 Johann Caspar Karcher (1738–1826), deutscher Kaufmann
 Johann Friedrich Karcher (1650–1726), deutscher Gartengestalter und Baumeister
 Karl Karcher (1818–1868), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von St. Johann (Saar)
 Martin Karcher (* 1946), deutscher Handballspieler und -trainer
 Paul Karcher (1846–1912), deutscher Rittmeister und Gutsbesitzer
 Philipp Karcher (1837–1894), deutscher Unternehmer
 Silke Karcher (* 1968), deutsche politische Beamtin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Théodore Karcher (1821–1885), französischer Journalist
 Tutilo Karcher (* 1932), deutscher Maler, Schüler von Emil Wachter
 Wolfgang Karcher (1940–1999), deutscher Jurist und Erziehungswissenschaftler; Professor an der Technischen Universität Berlin

Karcher steht für:
 Raab Karcher, ein Handelsunternehmen für Baustoffe mit Sitz in Frankfurt am Main
 Karcher Unternehmensgruppe
 Schiffswerft Karcher, Binnenschiffswerft in Rheinau (Baden)
 den Beruf des Fuhrmanns

Siehe auch:
 Kärcher
 Karger